DNA puede referirse a:

 El ácido desoxirribonucleico, cuyas siglas en español son ADN; sin embargo, son muy utilizadas las siglas en inglés (DNA).
 A la arquitectura de red DNA.
 El manga y anime japonés DNA².
 El sistema DNA de Alfa Romeo.
 El álbum DNA de Little Mix.
 Douglas Noël Adams, escritor y guionista radiofónico inglés, que utilizaba la sigla DNA.
 Canción DNA de BTS.
Canción DNA de Empire of the Sun
 La Dirección Nacional del Antártico (DNA) de Argentina.
 Daily News and Analysis (DNA), un periódico indio.